Rauher Berg ist der Name folgender Berge:

 Rauher Berg (Sulzdorf), 508,5 m, Berg bei Sulzdorf, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rauher Berg (Seddiner See), 78 m, Berg in der Gemeinde Seddiner See, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg